Степанци могу бити:

 Степанци (Чашка), село у општини Чашка, Северна Македонија;
 Степанци (Штип), село у општини Штип, Северна Македонија;
 Степанце, село у општини Куманово, Северна Македонија.